

Municípios da Venezuela 
Mariño (Nueva Esparta)
Mariño (Sucre)
Santiago Mariño (município) — de Aragua.

Desambiguações de topônimos